Фунъя-но — японская фамилия. Известные носители:

 Фунъя-но Асаясу (конец IX века—начало X века) — японский поэт периода Хэйан.
 Фунъя-но Ясухидэ (умер ок. 885) — японский поэт раннего периода Хэйан.